Silkstone (South Yorkshire), een plaats in South Yorkshire, Engeland
 Silkstone (Queensland), plaats in Australië
 Silkstone (popgroep), een voormalige Nederlandse popgroep